Leidse Rijn, waterweg in de Nederlandse provincie Utrecht
Leidsche Rijn (wijk), wijk in de Nederlandse gemeente Utrecht
HV Leidsche Rijn, handbalclub in deze wijk
Station Utrecht Leidsche Rijn, randstadspoorhalte in de Nederlandse gemeente Utrecht

Zie ook
Leidsche Rijn Park, tot 2011 de naam voor het Máximapark in de Nederlandse gemeente Utrecht
Leidse Rijn (waterschap), fusiewaterschap in de Nederlandse provincie Utrecht